Ломба́рдо (Lombardo) — распространённая фамилия итальянского происхождения, этимологически восходящая к названию германского племени лангобардов (нем. Langobarden, буквально — длиннобородые), основанного ими Лангобардского (Ломбардского) королевства, а также итальянской исторической области Ломбардия.

Известные носители 
 Ломбардо, Адесио (1925 — не позднее 2004) — уругвайский баскетболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 года.
 Ломбардо, Андреа (род. 1987) — канадский футболист итальянского происхождения.
 Ломбардо, Антонио (1458—1516) — итальянский скульптор.
 Ломбардо, Аттилио (род. 1966) — итальянский футболист, крайний полузащитник.
 Ломбардо, Гай (1902—1977) — канадский и американский скрипач, руководитель оркестра.
 Ломбардо, Джо (род. 1962) — американский полицейский и политик.
 Ломбардо, Дэйв (род. 1965) — американский рок-барабанщик.
 Ломбардо, Иван Маттео (1902—1980) — итальянский политический деятель, министр обороны Италии.
 Ломбардо, Мануэль (1998) — итальянский дзюдоист.
 Ломбардо, Мишель (род.1983) — американская актриса и модель
 Ломбардо, Пьетро (1435—1515) — итальянский скульптор и архитектор.
 Ломбардо, Рафаэле (род. 1950) — итальянский политик.
 Ломбардо, Розалия (1918—1920) — «Спящая красавица» (мумия), достопримечательность катакомб капуцинов в Палермо.
 Ломбардо, Санте (1504—1560) — итальянский архитектор.
 Ломбардо, Туллио (1455—1532) — итальянский скульптор.
 Ломбардо, Франсиско (1925—2012) — аргентинский футболист.
 Ломбардо, Хуан Хосе (род. 1927) — аргентинский военный, вице-адмирал.

Топонимы 
 Альцано-Ломбардо — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо.
 Беллинцаго-Ломбардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.
 Галлиате-Ломбардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Варезе.
 Ломбардо-Венецианское королевство — королевство в Северной Италии, образованное в 1815 году по решению Венского Конгресса 1814—1815 годов.
 Мартирано-Ломбардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.
 Сомма-Ломбардо — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Варезе.
 Станьо-Ломбардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Прочее 
 Ломбардо-венецианская лира — денежная единица образованного в 1815 году Ломбардо-Венецианского королевства.

См. также 
 
 
 Ломбардия (значения)